Турнир в первом дивизионе в рамках 70-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил во Франции и Эстонии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Группа A (Амьен, Франция)

Итоговая таблица

Группа B (Таллин, Эстония)

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2006
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2006
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2006

Ссылки 
 hockeyarchives.info/ 

хоккей
хоккей
хоккей
Первый
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
хоккей
хоккей